Baulch steht für
 Jamie Baulch (* 1973) walisischer Leichtathlet
 Baulch Peak, Antarktika